MCU:

 Microcontroller Unit — микроконтроллер (микросхема, содержащая процессор, память и периферийные устройства).
 Multipoint Control Unit — устройство для реализации многоточечной аудио- и видеоконференции.
 Monte Carlo Universal — это проект по разработке и практическому использованию универсальной компьютерной программы для численного моделирования процессов переноса различного вида излучений (нейтронов, гамма-квантов, электронов) в трёхмерных системах методом Монте-Карло.
 Marvel Cinematic Universe — Кинематографическая вселенная Marvel, вымышленная вселенная, основанная на комиксах компании Marvel и разработанная кинокомпанией Marvel Studios.